Санта-София () может означать:

 Санта-София — коммуна в Италии, в регионе Эмилия-Романья, в провинции Форли-Чезена
 Санта-София (Колумбия) — город и муниципалитет в центральной части Колумбии, на территории департамента Бояка
 Санта-София-д’Эпиро — коммуна в Италии в регионе Калабрия, в провинции Козенца
 Санта-София-а-Виа-Боччеа — титулярная церковь была создана Папой Иоанном Павлом II в 1985 году

См. также 

 София (значения)